

Persone 
 Antonio Munguía – calciatore messicano, centrocampista
 José Luis Munguía – calciatore salvadoregno, portiere
 Ricardo Munguía Padilla – calciatore messicano, difensore

Altro 
 23079 Munguia – asteroide della fascia principale